СТЭ может означать:
 Сверхтяжёлые элементы
 Структурно-тектонические этажи
 Синтетическая теория эволюции
 Система тягового электроснабжения
 Стэнфордский тюремный эксперимент
 Стоксово трёхуровневое эхо
 Система торговли эмиссиями
 Советская техническая энциклопедия
 Спектрограф СТЭ-1

Примечания